Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 827 dans le monde.

 RS-827 au Brésil
 Route régionale 827 en Finlande
 Route nationale 827 en France